BN-600 steht für:
 einen Reaktortyp, siehe BN-Reaktor
 den dritten Block im Kernkraftwerk Belojarsk